Bernard De Wetter, né en Belgique, est un consultant, un guide et un conseiller dans le domaine de la conservation de la nature. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages.

Il poursuit  une carrière au service de la conservation de la nature .

Activités 
L’Afrique demeure son coup de cœur : depuis l’Afrique de l’Ouest, où il a travaillé à la réhabilitation de chimpanzés en Gambie et a effectué diverses missions au Sénégal, jusqu’à l’Afrique de l’Est, où il fut notamment chargé de la lutte anti-braconnage au parc national des Volcans (Rwanda) durant la seconde moitié des années 1980. Il a également contribué à la gestion d’une réserve de faune et à la réintroduction de primates dans le Bas-Congo (RDC). Au début des années 1990, il effectua un grand reportage dans le cadre de la campagne française « Sauvons les rhinos », qui le mena des parcs nationaux d’Afrique du Sud jusqu’aux confins du Soudan. Il a été impliqué dans la conservation des rhinocéros noirs dans la réserve nationale de Masaï Mara et la réserve de Laikipia (tous deux au Kenya).

Il a œuvré à plusieurs reprises à la conservation des tortues marines, en Grèce, en Guyane française, aux Antilles françaises et au Surinam, à la protection de l’ours brun dans les Monts Cantabriques (Espagne) et des castors en Pologne. Il est à l'origine du développement d’un centre de visite et de protection des tortues terrestres au Maroc.

Il est  actif dans le domaine du tourisme directement centré sur l’observation et la conservation de la faune sauvage dans le monde, notamment l’observation pacifique des cétacés dans  et sur l’île de Zanzibar (Tanzanie), Il a mené plusieurs missions consacrées au développement du tourisme nature dans les parcs nationaux de Tunisie. Il a également organisé et/ou dirigé de nombreux projets impliquant des volontaires pour la nature dans la conservation d’espèces de faune sauvage, , et a été impliqué dans l’étude des possibilités d’observation touristique de l’ours brun en Roumanie et, , dans le développement du tourisme nature dans la Réserve forestière de Gishwati, au Rwanda.

Conseiller indépendant en écotourisme, il a aussi encadré de nombreux voyages naturalistes, dans diverses régions d’Afrique et au Sahara, mais aussi en Amérique centrale, en Inde, en Oman, en Thaïlande, en Chine ou encore à Bornéo.

Bernard De Wetter est également l’auteur (ou coauteur) de divers ouvrages à caractère naturaliste, sur des thèmes aussi variés que le tourisme d’observation des cétacés, le volontariat pour la nature, l’ours brun et le loup en Europe, les espèces animales menacées… Il a réalisé et produit de nombreux ouvrages d’information présentant la nature dans divers parcs, réserves et sites naturels d’Europe et d’Afrique. Multilingue, il est également traducteur spécialisé dans les domaines de la nature et de l’environnement, et illustrateur naturaliste.

Publications (sélection) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard De Wetter est également coauteur des ouvrages suivants :
 
 
  (version anglaise : Barron’s Publishing, USA).
  (version anglaise : On the Trails of Sea Turtles, Barron’s Publishing, USA).

Ouvrages en anglais :

Prix 
 2010, prix Jacques-Lacroix de l’Académie française pour son livre Le mystère lynx : quand le lynx réapparaît en Ardenne…. Ce prix annuel de littérature a été créé en 1989 et récompense l’auteur d’un ouvrage sur la vie des animaux.

Liens externes 

Écologiste belge
Cétologue
Naturaliste belge
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance en Belgique